Deringa flahaultii är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Deringa flahaultii ingår i släktet Deringa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flahaultii